Bridges to Babylon — студийный альбом рок-группы The Rolling Stones, изданный в 1997 году. Хоть Bridges to Babylon и содержит три невероятно успешные песни, вышедшие синглами, в целом альбом получил смешанные отзывы критиков. Он занял шестое, второе и третье место в чартах Великобритании, Франции и США соответственно. В 1997 году альбом поддержал тур The Bridges to Babylon Tour, второй по величине кассовых сборов тур в Северной Америке. К началу 2010 года в США было продано около 1 100 000 копий Bridges to Babylon. Альбом занимает 76 место в списке ста лучших альбомов 1990-х по версии журнала Rolling Stone.

Список композиций

Участники записи 
 Мик Джаггер — вокал, гитара, клавишные, губная гармоника, бэк-вокал
 Кит Ричардс — гитара, фортепиано, бэк-вокал, вокал (на «You Don’t Have to Mean It», «Thief in the Night» и «How Can I Stop»)
 Ронни Вуд — гитара, слайд-гитара, педальная слайд-гитара, добро
 Чарли Уоттс — барабаны, бэк-вокал (на «Always Suffering»)

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте Discogs 

Альбомы 1997 года
Рок-альбомы
Альбомы The Rolling Stones
Альбомы Virgin Records
Альбомы, спродюсированные Доном Уозом
Альбомы, спродюсированные The Dust Brothers